St. Vincent steht für:
 St. Vincent (Rebsorte), rote Rebsorte
 St. Vincent (Film), US-amerikanischer Film von Theodore Melfi (2014)
 St. Vincentius-Kliniken in Karlsruhe
 St. Vincent Cycle & Motor Works, britischer Fahrzeughersteller
 Erzabtei St. Vincent, Kloster in Latrobe, Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Orte:
 St. Vincent, Insel in der Karibik
 Petit St. Vincent, Insel in der Karibik
 St. Vincent und die Grenadinen, Inselgruppe in der Karibik
 Kap St. Vincent in Portugal, siehe Cabo de São Vicente

Personen:
 St. Vincent (Sängerin), Künstlername von Annie Clark (* 1982), US-amerikanische Musikerin
 John Jervis, 1. Earl of St. Vincent (* 1735; † 1823), britischer Admiral

Siehe auch: 
 Saint Vincent
 St. Vincent Township
 Vinzenzkirche, benannt nach Heiligen